Az 553-as jelzésű regionális autóbusz Szolnok, autóbusz-állomás és Kecskemét, Daimler 1. kapu között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

A korábbi 2435-ös járat 2016. december 11-étől 553-as jelzéssel közlekedik.

Megállóhelyei 

! colspan=3|Perc (↓)
! Megállóhely
! colspan=5|Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|∫||∫||0|| Szolnok, autóbusz-állomásvégállomás||∫||∫||88||∫||95
|align=left|
|-
|∫||∫||3|| Szolnok, Jubileum tér||∫||∫||85||∫||92
|align=left|
|-
|∫||0||20|| Abony, Kossuth térvégállomás||∫||∫||68||68||75
|align=left|
|-
|∫||15||35|| Törtel, községháza||∫||∫||colspan=2|53||∫
|align=left|
|-
|∫||17||37|| Törtel, Katona József utca||∫||∫||colspan=2|51||∫
|align=left|
|-
|∫||32||52|| ||∫||∫||colspan=2|38||∫
|align=left|
|-
|colspan=3|∫|| Kecskéscsárda ÁG||∫||colspan=3|∫||65
|align=left|
|-
|colspan=3|∫|| Cegléd, kórház||∫||colspan=3|∫||55
|align=left|
|-
|colspan=3|∫|| Cegléd, Gimnázium utca||∫||colspan=3|∫||52
|align=left|
|-
|colspan=3|∫|| Cegléd, autóbusz-állomás||∫||colspan=3|∫||50
|align=left|
|-
|colspan=3|∫|| Cegléd, posta||∫||colspan=3|∫||47
|align=left|
|-
|colspan=3|∫|| Nyársapáti elágazás||∫||colspan=3|∫||35
|align=left|
|-
|colspan=3|∫|| Nagykőrös, Hotel Cifra||∫||colspan=3|∫||27
|align=left|
|-
|0||35||55|| Nagykőrös, Szabadság térvégállomás||30||35||colspan=2|35||25
|align=left|
|-
|1||36||56|| Nagykőrös, Kálvin tér||29||colspan=3|34||24
|align=left|
|-
|2||37||57|| Nagykőrös, tüzérlaktanya||28||colspan=3|33||23
|align=left|
|-
|8||43||63|| ÁG. Fekete üzemegység||∫||colspan=3|27||17
|align=left|
|-
|9||44||64|| Dózsa major||∫||colspan=3|26||16
|align=left|
|-
|10||45||65|| ÁG. Kertészet||∫||colspan=3|25||15
|align=left|
|-
|14||49||69|| Kecskemét, Katonatelep||19||colspan=3|21||11
|align=left|
|-
|15||50||70|| Kecskemét, Veres Péter utca||∫||colspan=3|20||10
|align=left|
|-
|16||51||71|| Kecskemét, Barka utca||∫||colspan=3|19||9
|align=left|
|-
|17||52||72|| Kecskemét, Gyökér utca||∫||colspan=3|18||8
|align=left|
|-
|20||55||75|| Kecskemét, METRO||∫||colspan=3|15||5
|align=left|
|-
|24||59||79|| Kecskemét, BARNEVÁLL||∫||colspan=3|11||1
|align=left|
|-
|25||60||80|| Kecskemét, autóbusz-állomásvégállomás||10||colspan=3|10||0
|align=left|
|-
|31||66||86|| Kecskemét, Szélmalom Csárda||4||colspan=3|4||∫
|align=left|
|-
|35||70||90|| Kecskemét, Daimler 1. kapuvégállomás||0||colspan=3|0||∫
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Szolnok autóbuszvonalai
Cegléd autóbuszvonalai
Nagykőrös autóbuszvonalai
Kecskemét autóbuszvonalai
Abony autóbuszvonalai